San Giberto di Luxeuil (o Gebardo, in latino Gibartus), santo abate e martire di Luxeuil, durante le invasioni normanne venne ucciso assieme ai suoi monaci ed al priore San Tetelme nell'autunno del 888.
 san Gilberto di Sempringham († 1189), sacerdote (4 febbraio)
 san Gilberto di Limerick(† 1143), vescovo irlandese di Limerick (4 febbraio)
 san Gilberto di Meaux († 1009), vescovo di Meaux, (13 febbraio)
 san Gilberto di Caithness († 1245), vescovo a Dormoch (Scozia) (1º aprile)
 san Gilberto († 1152), eremita e poi abate a Neuffontains (6 giugno)
 san Gilberto († 1185), abate benedettino a Valenciennes (21 agosto)

 beato Gilberto di Citeaux († 1168), abate di Citeaux dal 1163 alla morte (17 ottobre)

Note